Harris River ist der Name folgender Fließgewässer:

 Harris River (Collie River), Nebenfluss des Collie River in Western Australia, Australien
 Harris River (Virginia), Fluss in Virginia, Vereinigte Staaten